Matemàtiques i estadística:
 Una variable és un valor no constant que se sol simbolitzar a les equacions amb una lletra. N'hi ha de molts tipus, entre ells:
 Variables dependents i independents
 Variable aleatòria
 'Variable destorb'
 Termodinàmica:
 Variable crítica.
 Astronomia:
 Estel variable.
 Variable semiregular.
 Estrella variable irregular.